Белые волки — название имеет несколько значений:

 Белые волки — фильм 1969 года производства ГДР и Югославии.
 Белые волки: Крик дикой природы 2 — американский фильм 1993 года, спин-офф картины «Крик дикой природы».
 Белые волки 2: Легенда о диких — американский фильм 1995 года, сиквел фильма «Белые волки».
 Белые волки 3: Крик белого волка — американский фильм 2000 года, сиквел фильма «Белые волки».
 Белые волки — телесериал 2012—2013 годов.
 Белые волки — военное подразделение Войска Республики Сербской, участвовавшее в Боснийской войне.
 «Белые волки» — организация НС-скинхедов, члены которой осуждены за ряд убийств (подробнее).
 «Белые волки» — прозвище национальной сборной Узбекистана по футболу.
 «Белые волки» — альбом и композиция из этого же альбома группы Коррозия металла 2004 года.
 Полярный волк — один из светлоокрашенных подвидов волка.